Freegard ist der Familienname folgender Personen:

 Bradley Freegard (* 1983), britischer Schauspieler 
 Robert Hendy-Freegard (* 1971), britischer Barkeeper, Autoverkäufer, Hochstapler und Betrüger